Lepton (subatomair deeltje)
Lepton (weekdier), een genus weekdieren van de Galeommatidae
Lepton (schip, 1974)